Poucette se rapporte à :
 Les poucettes, espèce de menottes n'entravant que les pouces ;
 Poucette, série de bande dessinée ;
 La Petite Poucette, conte d'Andersen ;
 Petite Poucette, ouvrage du philosophe Michel Serres.
 Voir aussi Le Petit Poucet, conte de Charles Perrault.